Druivenkoers Overijse 2021 var den 61. udgave af det belgiske cykelløb Druivenkoers Overijse. Det blev kørt den 26. august 2021 med start og mål i Overijse i provinsen Vlaams-Brabant. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Belgiske Remco Evenepoel fra  vandt løbet med 40 sekunders forspring til sin danske holdkammerat Mikkel Frølich Honoré.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021